1589 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1589 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 651614.
 1589 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги на линия Кавказская — Армавир-Ростовский в Краснодарском крае.

Примечания